Il doppio del torneo di tennis WTA German Open 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Claudia Kohde Kilsch e Helena Suková che hanno battuto in finale Catarina Lindqvist-Ryan e Tine Scheuer-Larsen 6-1, 6-2.

Teste di serie

 Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (Campionesse)
 Bettina Bunge /  Steffi Graf (secondo turno)
 Mercedes Paz /  Eva Pfaff (quarti di finale)
 Jenny Byrne /  Janine Tremelling (quarti di finale)

 Jo Durie /  Catherine Tanvier (secondo turno)
 Catarina Lindqvist-Ryan /  Tine Scheuer-Larsen (finale)
 Isabelle Demongeot /  Nathalie Tauziat (semifinali)
 Sandra Cecchini /  Sabrina Goleš (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA German Open 1987